Charles Herbert – attore statunitense
 Charles Herbert (1743-1816) – politico e ammiraglio britannico
 Charles Herbert (1774–1808) – politico e ammiraglio britannico
 Charles Herbert – dirigente sportivo britannico
 Charles Edward Herbert – politico e giudice australiano